Mäki ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Nicolai Mäki (1920–1961), Deckname des sowjetischen Spions Reino Häyhänen
 Joni Mäki (* 1995), finnischer Skilangläufer
 Kristiina Mäki (* 1991), tschechische Leichtathletin
 Mika Mäki (* 1988), finnischer Rennfahrer
 Reijo Mäki (* 1958), finnischer Krimiautor
 Taisto Mäki (1910–1979), finnischer Leichtathlet
 Tauno Mäki (1912–1983), finnischer Sportschütze
 Tomi Mäki (* 1983), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Maki, andere Personen